Annæus Schjødt kan syfta på:

* Annæus Johannes Schjødt (1857–1923), norsk jurist
 Annæus Schjødt den äldre (1888–1972), norsk jurist
 Annæus Schjødt den yngre (1920–2014), norsk jurist